Кушов Сергій Леонідович — російський футболіст.
 Кушов Руслан Бахрікулович (21 лютого 1977 — 14 серпня 2014) — сержант Збройних сил України.
 Отто Кушов (31 грудня 1890 — 20 квітня 1945) — бригадефюрер СС і генерал-майор поліції. Кавалер Німецького хреста в сріблі.